UNAB puede referirse a:

Universidad Nacional Almirante Guillermo Brown, universidad pública en Burzaco, Argentina.
Universidad Nacional Andrés Bello, universidad privada en Santiago de Chile, Viña del Mar y Concepción; o
Universidad Autónoma de Bucaramanga, universidad privada en Bucaramanga, Colombia.